HNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hienghene (Nuova Caledonia)